Plaats in Indonesië
 Prayungan (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Prayungan (Sawoo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Prayungan (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java